Empfänger oder Adressat steht für:

 Empfänger (Information), das Ziel einer Nachricht
 Adressat (Linguistik), Empfänger einer sprachlichen Äußerung

Personen:
 Postempfänger, Adressat einer Postsendung
 Zahlungsempfänger, als Kurzform: Begünstigter einer Zahlung
 Empfänger (Schifffahrt), Begünstigter eines Seefrachtvertrags
 Empfänger einer Organspende
 Adressat eines Verwaltungsakts, siehe Bekanntgabe von Verwaltungsakten (Deutschland)

Technik:
 Empfänger (GNSS), GPS-Empfänger globaler Navigationssatellitensysteme
 Empfangsgerät, Geräte oder Baugruppen, die Antennensignale entstören oder verstärken

Siehe auch:
 Sender-Empfänger-Modell (klassisches Kommunikationsmodell)

 fiktiver Adressat (Literaturtheorie)
 Adressatentheorie (Verwaltungsprozessrecht)
 Rezipient (Empfänger einer Nachricht)